Orsini, famiglia della nobiltà romana
 Bomba all'Orsini – bomba a mano di metà '800

Persone